Josef Mach (1883–1951) – czeski pisarz
 Josef Mach – austriacki zapaśnik, medalista MŚ 1920
 Josef Mach (1909–1987) – czeski i czechosłowacki filmowiec: aktor, reżyser i scenarzysta